Euromobil ist der Name

 eines Sprachprojekts der Europäischen Kommission, siehe Euromobil (Sprachprojekt),
 eines Audi-Unternehmens in Malaysia, siehe Euromobil Sdn. Bhd.,
 verschiedener Mietwagenunternehmen.